ALY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto El Nouzha, Alessandria d'Egitto, Egitto
 aly – codice ISO 639-3 della lingua alyawarr